peut faire référence à deux films :
 Les Mousquetaires de l'air (Flight en version originale), réalisé en 1929 par Franck Cappa ;
 Flight, réalisé en 2012 par Robert Zemeckis.